Castellanos kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Castellanos, kommun, Santa Fe,

Mexiko 

 Castellanos, Mexiko, ort, Zacatecas, Pinos, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar